Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных австрийским футбольным клубом «Ваккер» с 1909 по 1971 год. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в официальных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Австрии в указанном сезоне.

За свою историю «Ваккер» однократно выиграл чемпионат Австрии и Кубок Австрии. Оба достижения пришли в сезоне 1946/47 в рамках «золотого дубля». Также клуб 7 раз становился победителем второго дивизиона. В 1951 году он участвовал в финале Кубка Центропы.

История 
Клуб был основан в 1908 году. В июле 1971 года он объединился с венским клубом «Адмира», образовав новую команду «Адмира/Ваккер».

Список сезонов 
Легенда:

 БК «Д—А» = Берайхсклассе «Донау—Альпенланд»
 БК «О» = Берайхсклассе «Остмарк»
 ГЛ «О» = Гаулига «Остмарк»
 ОК «Ю-В» = Оберклассе «Юго-Восток»
 РЛ «В» = Региональная лига «Восток»

 КР = Квалификационный раунд
 ОР1 = 1-й основной раунд
 1/4 ОР = 1/4 основного раунда
 ФР1 = 1-й финальный раунд
 1/8 КВ = 1/8 Кубка Вены
 1/4 КВ = 1/4 Кубка Вены

 АК = Альпийский кубок
 ЗК = Зимний кубок
 Кл2В = 2-й класс Вены
 КО = Кубок Освобождения
 ЛТ = Летний турнир
 ПоКМ = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Кубок Митропы

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Обзор сезонов австрийского футбола на сайте AustriaSoccer.at

 
ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Ваккер Вена